Тип «Мидуэй» () — серия тяжёлых ударных авианосцев США периода Второй мировой войны. Были спроектированы в 1941—1942 годах, под влиянием концепции британских авианосцев, и отличались значительно большим водоизмещением по сравнению со своими предшественниками, чтобы сочетать мощное бронирование с многочисленной авиагруппой. В 1943—1947 годах были построены три авианосца этого типа, строительство ещё трёх было отменено, не успев начаться. Все авианосцы типа «Мидуэй» вступили в строй уже после окончания Второй мировой войны и не успели принять участия в боевых действиях. Тем не менее они составляли основу авианосного флота США в ранний послевоенный период и активно использовались ими в ряде вооружённых конфликтов. Несмотря на поступление на вооружение более современных авианосцев типа «Форрестол», два авианосца типа «Мидуэй», неоднократно модернизируясь, оставались в строю в течение почти полувека. Последний из них, «Мидуэй», был снят с вооружения только в 1992 году вскоре после окончания войны в Персидском заливе, успев ещё принять в ней участие.

Представители

Литература